

Geografia 
 Nha Trang – città capoluogo della provincia di Khanh Hoa in Vietnam
 Sóc Trăng – città nella provincia di Soc Trang in Vietnam
 Trang – capitale della provincia di Trang in Thailandia
 Tràng An – area di pregio paesaggistico presso Ninh Bình in Vietnam

Persone 
 Hoang Thanh Trang – scacchista vietnamita naturalizzata ungherese, Grande maestro
 Thuy Trang – attrice vietnamita naturalizzata statunitense